Arthur Payne (1831–1910) – angielski krykiecista
 Arthur Payne (ur. 1923) – australijski żużlowiec
 Arthur Payne (ur. 1946) – amerykański polityk, kongresman stanowy z Alabamy